Фредерик Риис Рённов (; ) — датский футболист, вратарь клуба «Унион» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Рённов — воспитанник клуба «Хорсенс». 2010 году он был включён в заявку основной команды. 31 марта 2012 года в матче против «Ольборга» он дебютировал в датской Суперлиги. Со второго сезона Фредерик занял место основного вратаря клуба. Летом 2013 года Рённов на правах аренды перешёл в «Эсбьерг». 22 июля в поединке против «Норшелланн» он дебютировал за новую команду. После возвращения из аренды Фредерик ещё полгода отыграл за вылетевший в первую лигу «Хорсенс».

Летом 2015 года Рённов перешёл в «Брондбю». 9 августа в матче против «Раннерс» он дебютировал за новую команду.

В апреле 2018 года было объявлено о переходе вратаря во франкфуртский «Айнтрахт».

Карьера в сборной 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании Рённов принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел.

31 августа 2016 года в товарищеском матче против сборной Лихтенштейна Рённов дебютировал за сборную Дании.

В 2018 году Рённов принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он был запасным вратарём и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте sports.ru
 Профиль игрока на сайте kicker.de

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Хорсенс»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Унион» Берлин